Международный аэропорт Карра́ско  (исп. Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesáreo L. Berisso) — самый крупный аэропорт Уругвая, находящийся в пяти километрах от столицы государства — города Монтевидео, в городе Пасо-Карраско. Расположен в департаменте Канелонес. Обслуживает как национальные, так и международные рейсы.

История 
Аэропорт был открыт в 1947 году.
Назван в честь , пионера уругвайской авиации. В состав аэропорта входит база уругвайских ВВС. До 2012 года был хабом для флагманской авиакомпании Уругвая 

3 февраля 2007 года началось строительство нового современного терминала, расположенного параллельно ВПП 06/24. Новый терминал, спроектированный ещё в 2003 году уругвайским архитектором , способен обрабатывать 3 миллиона пассажиров в год, включает в себя большую парковку, рассчитанную на более чем 1200 автомобилей. В этом новом здании терминала есть четыре причальных трапа для самолётов, ​​отдельные этажи для прилетов и вылетов и большая смотровая площадка на верхнем этаже. Терминал имеет запас для расширения для двух дополнительных самолетов и увеличения максимальной пропускной способности до 6 миллионов пассажиров в год, прежде чем здание будет нуждаться в фактическом расширении. Новый терминал был открыт 5 октября 2009 года, но на полную мощность он заработал лишь к 29 декабря. Затраты на постройку нового терминала составили 165 миллионов долларов. Общая площадь постройки составила 45 тысяч квадратных метров.
Одновременно с ним был сдан и новый грузовой терминал, постройка которого обошлась в 15 миллионов долларов.

Транспорт 
Аэропорт расположен в 19 километрах от центра города Монтевидео. Аэропорт соединён с  и обслуживается общественным транспортом, представленным автобусами (линии С1, C3, C5, DM1, 701,704, 705, 724, 710, 711) и частными службами такси, которые связывают аэропорт со столицей Монтевидео и близлежащим курортным городком Пунта-дель-Эсте . Время в пути до Монтевидео на машине составляет в среднем 30-45 минут, а на автобусе — 1 час 15 минут. Стоимость поездки зависит от пункта назначения и оформляется в аэропорту, или бронируется онлайн.

Авиалинии и обслуживаемые направления

Статистика

Примечания

Аэропорты Уругвая
Здания и сооружения Монтевидео
Аэропорты, названные в честь людей
Транспорт Монтевидео